Brown Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Brown Lake (Alaska)
 Brown Lake (Independence County, Arkansas)
 Brown Lake (Randolph County, Arkansas)
 Brown Lake (Colorado)
 Brown Lake (Calhoun County, Florida)
 Brown Lake (Collier County, Florida)
 Brown Lake (Escambia County, Florida)
 Brown Lake (Hamilton County, Florida)
 Brown Lake (Osceola County, Florida)
 Brown Lake (Burke County, Georgia)
 Brown Lake (Wilcox County, Georgia)
 Brown Lake (Idaho)
 Brown Lake (Steuben County, Indiana)
 Brown Lake (Wabash County, Indiana)
 Brown Lake (Kalifornien)
 Brown Lake (Caldwell Parish, Louisiana)
 Brown Lake (Cameron Parish, Louisiana)
 Brown Lake (Natchitoches Parish, Louisiana)
 Brown Lake (Maine)
 Brown Lake (Chippewa County, Michigan)
 Brown Lake (Dickinson County, Michigan)
 Brown Lake (Gogebic County, Michigan)
 Brown Lake (Jackson County, Michigan)
 Brown Lake (Kent County, Michigan)
 Brown Lake (Marquette County, Michigan)
 Brown Lake (Osceola County, Michigan)
 Brown Lake (Van Buren County, Michigan)
 Brown Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Brown Lake (Becker County, Minnesota)
 Brown Lake (Douglas County, Minnesota)
 Brown Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Brown Lake (Itasca County, Minnesota)
 Brown Lake (Itasca County, Minnesota)
 Brown Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Brown Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Brown Lake (Montana)
 Brown Lake (McPherson County, Nebraska)
 Brown Lake (Rock County, Nebraska)
 Brown Lake (Nevada)
 Brown Lake (New York)
 Brown Lake (Ohio)
 Brown Lake (Atascosa County, Texas)
 Brown Lake (Cherokee County, Texas)
 Brown Lake (Titus County, Texas)
 Brown Lake (Okanogan County, Washington)
 Brown Lake (Whitman County, Washington)
 Brown Lake (Wisconsin)

in Australien:
 Brown Lake (Queensland)
 Brown Lake (Western Australia)

Siehe auch:
 Browns Lake